Jorge Boero ist der Name folgender Personen:

* Jorge Boero (Diplomat), uruguayischer Diplomat
 Jorge Andrés Boero (1973–2012), argentinischer Motorradrennfahrer
 Jorge Martínez Boero (1937–2004), argentinischer Rennfahrer